Milay bezeichnet

 Milý, Gemeinde in Tschechien
 Milá (Bečov), Ortschaft in Tschechien